Slovo trabant může mít více významů:

 Trabant – značka automobilů vyráběných v továrně Automobilwerke Zwickau ve východoněmeckém městě Zwickau
 V němčině označuje toto slovo souputníka, druha. V tomto významu bylo slovo užíváno i ve starší české literatuře. Nověji také družice (satelit)
 (též drabant, dráb) v historii, označení ochránce či člena osobní gardy (dnes převážně v pejorativním smyslu: náhončí, nohsled, slouha, pohůnek). Původ je odvozován z německého traben = klusat
 pojmenování pro satelitní městečko umístěné většinou v okolí velkoměsta s převážně obytnou funkcí doplněné o maloobchod, školství a služby občanům

Související články 
 Traband – česká hudební skupina

Externí odkazy